Okręty US Navy o nazwie USS "Active":

 Pierwszy "Active", był okrętem z ożaglowaniem brygantyny (ang. brigantine-rigged packet) zwodowanym w 1779 i zdobytym przez brytyjski okręt (ang. man-of-war) HMS "Proserpine" 23 marca 1782.
 Drugi "Active" był szkunerem kupionym w 1837 i sprzedanym w 1838.
 Trzeci "Active" był holownikiem portowym zwodowanym w 1888, zatopionym w 1926, podniesionym i sprzedanym w 1929.
 Czwarty "Active" (YT-112) był łodzią motorową Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych  będącą w służbie w US Navy w latach 1917 - 1919.

Bibliografia

Zobacz też 
 HMS „Active” – nazwa brytyjskich okrętów

Active